Ein Sieblöffel ist
 eine andere Bezeichnung für ein Küchenutensil, siehe Schaumlöffel;
 ein Anbaugerät für Hydraulikbagger zur Separation von Abbruch- und Recyclingmaterial, steiniger Böden oder zum Sortieren von Kies, siehe Löffel (Anbaugerät)
 ein kleines, in der gehobenen antiken und frühmittelalterlichen Tafelkultur genutztes Utensil, siehe Sieblöffel (Archäologie).